Ernest Vandenpeereboom (1807 - 1875) - een Belgisch volksvertegenwoordiger
 Alphonse Vandenpeereboom (1812 - 1884) - een Belgisch liberaal politicus
 Jules Vandenpeereboom (1843 - 1917) - een Belgisch katholiek politicus
 Regering-Vandenpeereboom (1899) - een homogeen katholieke regering
 Paul Vandenpeereboom (1848-1934) - een Belgisch senator

Zie ook 
 Peereboom (doorverwijspagina)